

Тучемпи — гміна в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Тучемпи — село в гміні Ґрабовець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Тучемпи — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Тучемпи — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Тучемпи — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства